Drenje (Kroatië), een plaats en gemeente in Kroatië
Drenje (Raša), een plaats in de Kroatische gemeente Raša
Drenje (Slovenië), een plaats in Slovenië